TPB steht für:
 Tetraphenylbutadien,  organische chemische Verbindung als Elektrolumineszenzfarbstoff
 1,3,5-Tris(2,4,6-trinitrophenyl)-benzol, ein Explosivstoff
 The Pirate Bay, ein BitTorrent-Indizierer
 Theory of planned behavior, engl. für Theorie des geplanten Verhaltens
 transports publics biennois (deutsch: Verkehrsbetriebe Biel), Schweizer Verkehrsbetrieb
 Aero Tropical (ICAO-Code), angolanische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 TPB AFK: The Pirate Bay Away From Keyboard

Abkürzung